Le mot pub peut être employé comme abréviation de :
 publicité
 pub (venant de ), mot d'origine anglo-saxonne désignant un lieu de rencontre populaire particulièrement présent en Grande-Bretagne et en Irlande, où on peut discuter librement tout en buvant un verre ou en se restaurant.

PUB peut désigner : 
 PUB, un grand magasin de Stockholm.